Боробия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 62,57 км². Население — 287 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Lo que has de saber de Borobia
 Los Ke Faltaban
 Obserbatorio Astronomico de Borobia

Муниципалитеты Сории